Фильмы со сходными вариантами названий в русском прокате:
 Добро пожаловать в рай! (Into the Blue) — приключенческий фильм 2005 года
 Добро пожаловать в рай (фильм, 2015) (Vice) — фантастический фильм 2015 года